Hüttgraben ist ein Gewässer- und Talname:

 Hüttgraben (Dambach), linker Bachgraben zum Dambach (zur Teichl) im Gemeindegebiet von Rosenau am Hengstpaß, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Hüttgraben (Hammerbach), linker Bachgraben zum Hammerbach (zur Ybbs) im Gemeindegebiet von Hollenstein an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hüttgraben (Ilm), linker Zufluss der Ilm (zur Abens) in Hilgertshausen, Gemeinde Hilgertshausen-Tandern, Landkreis Dachau, Bayern
 Hüttgraben, Oberlaufname des Rotwassergraben (Wienfluss) im Bezirk Hietzing, Wien

Siehe auch:
 Hüttengraben